Приз «Давид ди Донателло» лучшей актрисе () — один из призов национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло». Премия может быть вручена как иностранной актрисе за роль в фильме итальянского производства, так и итальянской актрисе в зарубежном фильме. Последние годы в номинацию включают по 5 актрис, из которых выбирают одну победительницу.

В 1956 году первый приз получила Джина Лоллобриджида за роль в фильме «Самая красивая женщина в мире».

6 раз премия была разделена между двумя актрисами (1963, 1971, 1972, 1973, 1978, 1981).

Чаще всех премии была удостоена София Лорен — 7 раз. 5 наград у Моники Витти и Маргериты Буй, 4 победы у Марианджелы Мелато и Валерии Бруни-Тедески. Трижды лучшими были признаны Джина Лоллобриджида и Сильвана Мангано.

В 1988 году премию получила советская актриса Елена Сафонова за роль в советско-итальянском фильме Никиты Михалкова «Очи чёрные». В 2007 году приз получила российская актриса Ксения Раппопорт за главную роль в фильме режиссёра Джузеппе Торнаторе «Незнакомка».

Список лауреатов

Многократные лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии  

Женская роль
Награды актрисам